Le vol Siberia Airlines 778 est un vol de la compagnie aérienne Siberia Airlines qui a pris feu à l'atterrissage à Irkoutsk en Sibérie, le .

L'appareil, un Airbus A310 de la compagnie Sibir transportait 195 passagers dont 14 enfants âgés de moins de 12 ans, 12 étrangers originaires d'Allemagne, d'Azerbaïdjan et de Biélorussie, de Pologne et de Chine et 8 membres d'équipage. Il reliait Moscou-Domodedovo à Irkoutsk près du lac Baïkal.

Causes de l'accident 
L'accident est survenu à 7 heures 50, heures locales, (22 heures 50 UTC). L'avion est sorti de la piste au moment de l'atterrissage et a percuté un mur de béton, puis quelques constructions. Des explosions ont alors été entendues et l'appareil a pris feu immédiatement. Selon des secouristes, l'avant de l'appareil a été presque entièrement détruit.

Un inverseur de poussée n'était pas fonctionnel, mais, selon les enquêteurs, cela n'a pas causé le crash.

Quand les roues de l'avion touchèrent le sol, le pilote activa le seul inverseur fonctionnel, mais, par inadvertance, il poussa légèrement la manette de l'autre moteur. Cette poussée asymétrique fit dévier l'avion, qui sortit de la piste. Il percuta un mur en béton.

Bilan 
Selon le rapport d'enquête final de l'Interstate Aviation Committee, 125 personnes ont péri. On compte 78 survivants dont une hôtesse de l'air et un des pilotes. Les personnes hospitalisées ont souffert de traumatismes crâniens, de fractures, et de brûlures ou d'empoisonnement par la fumée.

Articles connexes 
 Accidents et incidents d'Airbus A310

Notes et références

Liens externes 
  Rapport final - Interstate Aviation Committee - Traduction anglaise du Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA).
  Enquête et rapport - Interstate Aviation Committee
 "Accident survenu à Irkoutsk le 9 juillet 2006." Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile
 Dépêche du quotidien français Le Monde.
 Article par Aviation Safety
 Données sur l'appareil
   Site sur la catastrophe

Accident ou incident aérien de la S7 Airlines 
Siberia Airlines 0778
Siberia Airlines 0778
Siberia Airlines 0778
Juillet 2006
Irkoutsk
2006 en Russie